Espuela de galán puede referirse a:

 el nombre común de la planta Tropaeolum majus;
 el nombre común de la planta Consolida ajacis.